PLD son las siglas de:

 Partido Liberal Democrático, nombre de varios partidos.
 Partido de la Liberación Dominicana.
 Dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device), en electrónica.
 PLD Space, una compañía española del sector aeroespacial dedicada al desarrollo de lanzadores de bajo coste.
 Prevención de lavado de dinero, en finanzas.